1975 fanden die Weltmeisterschaften im Kanu-Wildwasserrennsport im jugoslawischen Skopje auf dem Vardar statt. Es waren die letzten Weltmeisterschaften mit Mannschaftswettbewerben im C2-Mixed.

Ergebnisse WW-Abfahrt

Kajak-Einer, Herren, Einzelrennen

Canadier-Zweier, Herren, Einzelrennen

Canadier-Einer, Herren

Canadier-Zweier, Mix, Einzelrennen

Kajak-Einer, Damen, Einzelrennen

Kajak-Einer, Herren, Mannschaften

Kajak-Einer, Damen, Mannschaften

Canadier-Zweier, Mix, Mannschaften

Canadier-Zweier, Herren, Mannschaften

Canadier-Einer, Herren, Mannschaften

Ergebnisse WW-Slalom

Kajak-Einer, Herren, Einzelrennen

Canadier-Einer, Herren, Einzelrennen

Canadier-Zweier, Herren, Einzelrennen

Kajak-Einer, Damen, Einzelrennen

Canadier-Zweier, Mix, Einzelrennen

Kajak-Einer, Herren, Mannschaften

Canadier-Einer, Herren, Mannschaften

Canadier-Zweier, Herren, Mannschaften

Kajak-Einer, Damen, Mannschaften

Nationenwertung

Einzelnachweise

Literatur 

 Resultate In: Österreichs Paddelsport 1975, Nr. 6, S. 8 und 9, (Digitalisat in der digitalen Landesbibliothek Oberösterreich)

Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften
Sportveranstaltung 1975
Sportveranstaltung in Skopje
Sportveranstaltung in Jugoslawien
Kanusport (Jugoslawien)